Equilibrium – film, dreszczowiec fantastycznonaukowy produkcji amerykańskiej z 2002 roku
 Equilibrium – metalowa grupa muzyczna z Niemiec
 IX Equilibrium – album norweskiej grupy blackmetalowej Emperor